Siglas
APG puede significar:

 APG, siglas de Angiosperm Phylogeny Group, nombre en inglés para Grupo para la Filogenia de las Angiospermas
 APG, siglas de sello discográfico Artist Partner Group